Naïk Raviart est chercheuse et historienne de la danse, spécialiste de la danse du . Elle est, avec son frère Yves Guilcher, cofondatrice de l'ADP (Atelier de la danse populaire), association qui a pour but tant la recherche sur la danse populaire et traditionnelle que celle sur la danse ancienne, et qui débouche sur leur enseignement. 

Née en 1943, elle est la fille d'Hélène et Jean-Michel Guilcher et a suivi très jeune ses parents à l'occasion de leurs enquêtes de terrain sur les danses traditionnelles en Bretagne dans les années 1950 et ponctuellement ensuite dans leurs enquêtes en Berry et en Pays Basque.

Elle a assuré plusieurs années un enseignement de « belle Danse » au Conservatoire de Brest et d'histoire de la danse à l'Université. 

Elle anime de nombreux stages de danse, forme des enseignants, et est l'auteur d'articles et ouvrages sur la danse ancienne et sur la danse traditionnelle.

Liens externes 

 Atelier de danse populaire
 La danse ancienne (de pratique commune et de fonction récréative) et la danse traditionnelle (dite folklorique), selon l'Atelier de la danse populaire

Historien de la danse
Danse traditionnelle en France
Danse ancienne 
Naissance en 1943